Боне́тті () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Даріо Бонетті (*1961) — італійський футболіст, захисник.
 Івано Бонетті (*1964) — італійський футболіст, півзахисник.
 Пітер Бонетті (1941—2020) — англійський футбольний воротар.
 Фабіо Бонетті, відоміший за псевдонімом Фабіо Воло (*1972) — італійський письменник, актор, радіо- і телеведучий.